Cobbe peut faire référence à : 
 Anne Cobbe (1920-1971), mathématicienne britannique.
 Frances Power Cobbe (1822-1904), militante des droits des femmes, écrivain, philanthrope et philosophe irlandaise.

 Portrait Cobbe ou simplement Cobbe par métonymie, ensemble de représentations de William Shakespeare.
 , espèce de plantes.	
  (né en 1945), peintre irlandais.